Taebla (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Taebla (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula